Birgitta Kristiernsdotter kan avse:

 Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) (1420–1473), född cirka 1420, död omkring 1473; dotter till Krister Nilsson (Vasa) till Björnö och Frötuna och Margareta Eriksdotter född Krummedige.
 Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) (1480-talet–efter 1566), född omkring 1485-1490, död efter 1566; dotter till Kristiern Johansson (Vasa) och Dorotea Knutsdotter född Banér.